|-
| 13601 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13602 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13603 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13604 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13605 Nakamuraminoru || 1994 RV || 1 septembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 13606 Bean ||  || 11 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13607 Vicars ||  || 29 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13608 Andosatoru ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 13609 Lewicki ||  || 10 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13610 Lilienthal ||  || 5 octombrie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 13611 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 13612 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13613 ||  || 26 octombrie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13614 - ||  || 8 noiembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 13615 Manulis ||  || 28 noiembrie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 13616 - ||  || 7 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13617 - ||  || 29 decembrie 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 13618 - ||  || 30 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13619 - ||  || 22 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13620 Moynahan ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13621 ||  || 1 aprilie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 13622 McArthur ||  || 26 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13623 - || 1995 TD || 3 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 13624 Abeosamu ||  || 17 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 13625 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13626 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13627 Yukitamayo ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 13628 - || 1995 WE || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13629 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13630 - ||  || 21 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 13631 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13632 ||  || 18 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 13633 Ivens ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13634 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 13635 - ||  || 22 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 13636 - ||  || 22 decembrie 1995 ||  || T. Urata
|-
| 13637 - ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13638 Fiorenza ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 13639 ||  || 10 martie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 13640 Ohtateruaki ||  || 12 aprilie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 13641 de Lesseps ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13642 Ricci || 1996 HX || 19 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 13643 Takushi ||  || 21 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 13644 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13645 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13646 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13647 Rey ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13648 - ||  || 15 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 13649 - ||  || 12 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 13650 Perimedes ||  || 4 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13651 || 1997 BR || 20 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 13652 Elowitz ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13653 Priscus ||  || 9 februarie 1997 ||  || 
|-
| 13654 Masuda ||  || 9 februarie 1997 ||  || 
|-
| 13655 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13656 ||  || 15 martie 1997 ||  || 
|-
| 13657 Badinter ||  || 8 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13658 Sylvester || 1997 FB || 18 martie 1997 ||  || 
|-
| 13659 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13660 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13661 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13662 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13663 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13664 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13665 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13666 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13667 Samthurman ||  || 5 aprilie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 13668 Tanner ||  || 28 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13669 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13670 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13671 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13672 Tarski || 1997 KH || 30 mai 1997 ||  || 
|-
| 13673 Urysohn || 1997 LC || 1 iunie 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 13674 Bourge ||  || 30 iunie 1997 || Caussols || 
|-
| 13675 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13676 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13677 Alvin ||  || 2 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13678 Shimada ||  || 6 iulie 1997 ||  || 
|-
| 13679 Shinanogawa ||  || 29 iulie 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 13680 - || 1997 PY || 4 august 1997 || Caussols || 
|-
| 13681 Monty Python ||  || 7 august 1997 || Kleť || , 
|-
| 13682 Pressberger ||  || 10 august 1997 ||  || , 
|-
| 13683 ||  || 8 august 1997 ||  || 
|-
| 13684 Borbona ||  || 27 august 1997 ||  || 
|-
| 13685 ||  || 27 august 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 13686 Kongozan ||  || 30 august 1997 ||  || 
|-
| 13687 - ||  || 7 septembrie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 13688 Oklahoma ||  || 9 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 13689 Succi ||  || 9 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 13690 Lesleymartin ||  || 8 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 13691 Akie ||  || 30 septembrie 1997 || Hadano || 
|-
| 13692 - ||  || 27 septembrie 1997 || Črni Vrh || 
|-
| 13693 Bondar ||  || 4 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13694 - ||  || 23 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 13695 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13696 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13697 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13698 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13699 Nickthomas ||  || 18 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13700 Connors ||  || 26 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-